Milenka je sexuální partnerka osoby žijící v jiném trvalém vztahu. Další významy jsou uvedeny níže:

 Milenka – zdrobnělina rodného jména Milena,
 Milenka – přezdívka Burianovy rozhledny na kopci Milenka u Kunštátu,
 Milenky (film), anglicky Mistress – americká filmová komedie z roku 1992,
 Milenky (britský seriál), anglicky Mistresses – britský televizní seriál z let 2008–2010,
 Mistresses, česky doslovně Milenky – americký televizní seriál z let 2013–2016, adaptace britského seriálu,
 Milenky (slovenský seriál) – slovenský televizní seriál z roku 2018, adaptace britského seriálu.